Margaret Wade peut faire référence à :
 Margaret Wade (1912-1995), joueuse et entraîneuse de basket-ball américaine ; 
 Margaret Wade Labarge (1916 - 2009), historienne canadienne ; 
  (1961), cavalière australienne.

Fiction 
 un personnage de la bande dessinée Denis la Malice